Топоним Нијагара Фолс може се односити на:

 Нијагарине водопаде — на енглеском језику Niagara Falls 
 Најагара Фолс — град у Канади
 Најагара Фолс — граду у држави Њујорк (САД)